Soliman se poate referi la:
 Soliman I - un sultan otoman (1520-1566)
 Soliman Pașa - un bei al Rumeliei în timpul sultanului Mehmed al II-lea
 Soliman -  un oraș în  Tunisia